Texelstroom bezeichnet:

 ein Wattenfahrwasser bei Texel, Niederlande
 eine Fähre der niederländischen Reederei TESO, siehe Texelstroom (Schiff, 1966)
 eine Fähre der niederländischen Reederei TESO, siehe Texelstroom (Schiff, 2016)